

Geografia
 Preta – frazione di Amatrice in provincia di Rieti
 Pedra Preta – comune del Mato Grosso
 Pedra Preta – comune del Rio Grande do Norte
 Chã Preta – comune dell'Alagoas
 Serra Preta – comune del Bahia
 Água Preta – comune del Pernambuco

Geologia
 Spluga della Preta – abisso carsico di Sant'Anna d'Alfaedo in provincia di Verona

Persone
 Lorena Preta – psicanalista italiana

Religione
 Preta – esseri rinati in condizione inferiore, nel Buddhismo